Скоројевићи () је југословенски и словеначки филм први пут приказан 3. марта 1953. године. Режирао га је Бојан Ступица који је написао и сценарио по истоименој новели Јанка Керсника из 1893. године.

Улоге 

|-
|Владимир Скрбиншек || Тине пл. Мали
|-
|Елвира Краљ || Терцијалка 
|-
|Људевит Приставец || Содни писар
|-
|Цирил Медвед || Ситна кметица
|-
|Јанез Ћесар || Правдарски кмет
|-
|Метка Бучар || Постарна господична
|-
|Маша Славец || Постарана господична
|-
|Драго Зупан || Пл. Орел
|-
|Иван Мрак || Пијанист 
|-
|Луче Флорентини || Пепе Жозеф
|-
|Лојзе Дреновец || Пензионер 
|-
|Стане Север || Павле 
|-
|Стане Потокар || Мозакар 
|-
|Марија Наблоцка || Мадам Лили
|-
|Мила Качић || Куварица 
|-
|Јосип Данеш || Комодни Дунајцан
|-
|Франце Космач || Коми са чачкалицом
|-
|Тина Леон || Јулија (као Тина Леонова)
|-
|Анте Гнидовец || Гостионичар 
|-
|Њешка Горјуп || Дама с кишобраном
|-
|Лили Нови || Дунајцанка 
|-
|Душа Почкај || Блондинка 
|-
|Хелмут Турзански || Барон Херберт
|-
|Звоне Синтич || Авскултант 
|-
|Бојан Ступица || др. Андреј Врбаној
|-
|Мира Ступица || Анка 
|-
|Бојан Адамич || 
|-
|Ангел Арчон || 
|-
|Труда Барл || 
|-
|Славко Белак || 
|-
|Милан Брезигар || 
|-
|Марта Чигој || 
|-
|Маврициј Данило || 
|-
|Агата Фреyер || 
|-
|Јоже Грилц || 
|-
|Божо Грошељ || 
|-
|Мишко Хочевар || 
|-
|Тоне Хомар || 
|-
|Јанез Јамар || 
|}
Остале улоге  ▼
|-
|Мија Јанжекович || 
|-
|Даворин Јенко || 
|-
|Ернест Јунтез || 
|-
|Грета Јустин || 
|-
|Јанез Калишник || 
|-
|Јосип Кастелич || 
|-
|Јанез Класинц || 
|-
|Миле Корун || 
|-
|Борис Краљ || 
|-
|Фрањо Кумер || Хенрик пл. Орел
|-
|Андреј Курент || 
|-
|Аленка Лобникар || 
|-
|Марјан Ломбар || 
|-
|Мирко Махнич || 
|-
|Јанез Мали || 
|-
|Нико Матул || 
|-
|Иван Менцин || 
|-
|Јанко Мосер || 
|-
|Верица Пантић || (као Вера Пантић)
|-
|Руди Печар || 
|-
|Цирил Петан || 
|-
|Јанез Пирнат || 
|-
|Виктор Плестењак || 
|-
|Јоже Погачник || 
|-
|Евген Сајович || 
|-
|Иво Спинчич || 
|-
|Татјана Шенк || 
|-
|Војан Шеберц || 
|-
|Осип Шест || 
|-
|Антон Терпин || 
|-
|Лудвик Тончич || 
|-
|Едвард Торкар || 
|-
|Миро Вебер || 
|-
|Цирил Веронек || 
|-
|Јанез Виндис || 
|-
|Ива Зупанчич || 
|}
Комплетна филмска екипа  ▼

Референце

Спољашње везе 
 

Филмови 1953.
Словеначки играни филмови
Југословенски играни филмови (сло)
Југословенски играни филмови
Словеначки филмови
Југословенски филмови
Црно-бели филмови